Elmaçukuru (Abana) - gehucht in het Turkse district Abana
 Elmaçukuru (Şiran) - gehucht in het Turkse district Şiran
 Elmaçukuru (Atakum) - gehucht in het Turkse district Atakum